

Toponyme 

  Sarpol-e Zahab est une ville de la province de Kermanshah, en Iran.

Patronyme 

 Mariam Abou Zahab (1952-2017), est une politologue française.
  (1968/1969-), est un coureur de fond canadien. 
Patronyme arabe